Алексей Баскаков:
 Баскаков, Алексей Петрович (XVII век—XVIII век) — государственный и военный деятель России первой половины XVIII века.
 Баскаков, Алексей Сергеевич (1938—2020) — советский военнослужащий, военный лётчик 1-го класса, генерал-майор авиации.